Ludvík VI. bylo jméno těchto panovníků:

 Ludvík VI. Francouzský, zvaný Tlustý (1081–1137) – francouzský král v letech 1108–1137
 Ludvík VI. Bavorský, zvaný Říman (1328–1364/65) – hornobavorský vévoda 1347–1365 a jako Ludvík II. markrabě a první kurfiřt braniborský

Rozcestníky - panovník